Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 417 dans le monde.

 Route fédérale 417 en Allemagne
 RS-417 au Brésil
 Route 417 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  dans certains départements, en France
 Route régionale 417 au Maroc
 Route régionale 417 en Slovénie
  dans certains pays